Аугуст Эрне (; род. 15 февраля 1905 года в Лайбштадте, Швейцария — ум. 15 октября 1987 года в Лайбштадте) — швейцарский шоссейный велогонщик, выступавший с 1930 по 1938 год. Чемпион Швейцарии 1932 года в групповой гонке.

Достижения 

 1932
1-й  Чемпионат Швейцарии
1-й Чемпионат Цюриха
 1934
2-й Чемпионат Цюриха
 1935
2-й Чемпионат Швейцарии
 1936
3-й Чемпионат Цюриха
9-й Тур Швейцарии
1-й — Этап 3

Ссылки 
 Эрне, Аугуст на FirstCycling
 
 
 
 
  

Велогонщики Швейцарии